Алексей Александрович Кобелев (, , СССР) — российский биатлонист, чемпион мира по биатлону в эстафете, 4-кратный чемпион мира по летнему биатлону, чемпион Европы по биатлону. Заслуженный мастер спорта.

Спортивная карьера 
Спортом начал заниматься в 1981 году. Первый тренер — Михаил Федотов. В сборной команде России с 1991 года. Выступал за ВФСО «Динамо» и город Ханты-Мансийск. Тренер — В. П. Захаров, В. А. Аликин.

Достижения 
Чемпион мира (1996) в эстафете 4х7,5 км, серебряный (1993, 1994) и бронзовый (1998) призёр чемпионатов мира в командной гонке на 10 км.

Чемпион Европы (1996) в эстафете 4х7,5 км,  серебряный (1999) в эстафете 4х7,5 км.

Чемпион мира по летнему биатлону в индивидуальной гонке на 20 км (1996), в спринт-кроссе на 6 км (1998) и в эстафете-кроссе 4х6 км (1999, 2002), серебряный (1998 — гонка преследования-кросс на 8 км, 2005 - эстафета и масс-старт) и бронзовый (1999 — спринт-кросс на 6 км и гонка преследования-кросс на 8 км) призёр чемпионатов мира по летнему биатлону.

Чемпион России в командной гонке на 10 км (2003), в гонке патрулей на 25 км (2004) и в смешанной эстафете 4х6 км (2005), серебряный (2003 — эстафета 4х7,5 км и гонка патрулей на 25 км) и бронзовый (2005 — командная гонка на 10 км и гонка преследования на 12,5 км) призёр чемпионатов России, чемпион России по летнему биатлону (2003) в эстафете-кроссе 4х6 км.

Призовые места на Кубке мира 
На счету Алексея Кобелева 23 призовых места на этапах Кубка мира, в том числе 4 — в личных гонках:

Личная жизнь 
Окончил Удмуртский государственный университет.

Ссылки 
 Профиль 

Биатлонисты России
Чемпионы мира по биатлону